Mužská čtyřhra Western & Southern Open 2017 probíhala ve druhé polovině srpna 2017. Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Melo, jehož členové nestartovali společně. Dodig nastoupil s Indem Rohanem Bopannou, s nímž vypadl ve čtvrtfinále proti dvojici Melo a Kubot. Spoluhráčem Mela se stal Polák Łukasz Kubot, aby v semifinále dohráli na raketách Jamieho Murrayho s Brunem Soaresem.

Finský tenista Henri Kontinen se v důsledku postupu do čtvrtfinále, v páru s Johnem Peersem, po turnaji vrátí do čela deblového žebříčku ATP.

Vítězem se stal pátý nasazený francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále zdolal britsko-brazilské turnajové trojky Jamieho Murrayho a Bruna Soarese. Po dvousetovém průběhu 7–6(8–6) a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali jubilejní desátou společnou trofej a čtvrtou v probíhající sezóně. Herbert vybojoval jedenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mahuta to bylo dvacáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (finále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2. kolo)  Rohan Bopanna /  Ivan Dodig (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2017